Chelona o Chelone – personaggio della mitologia greca
Chelone – genere di piante delle Plantaginaceae